Sulyok Tamás (1930–2020) karmester
 Sulyok Tamás (1956) jogász